Viborgs domkyrka  kan syfta på:

 Viborgs domkyrka – en kyrka i Viborg, Danmark
 Viborgs gamla domkyrka – en tidigare kyrka numera ruin i Viborg, Ryssland
 Viborgs nya domkyrka – en kyrka i Viborg, Ryssland